El Colegio kan syfta på:

Colombia 

 El Colegio (kommun), Cundinamarca,

Mexiko 

 El Colegio, Michoacán, ort, Tarímbaro,